Escócia (Reino Unido)
Scotland (Geórgia)
Scotland (Dakota do Sul)
Scotland (Texas)
Scotland Yard
Scotland the Brave
Jason Scotland
Flower of Scotland
Royal Bank of Scotland
Scotland Neck
Condado de Scotland

Desambiguação